Herzog Ludwig Ferdinand Philipp von Parma (* 5. August 1773 in Piacenza; † 27. Mai 1803 in Florenz) war als Ludwig I. der erste König des neu geschaffenen Königreichs Etrurien.

Leben 
Sohn des Herzogs Ferdinand von Parma (1751–1802) und dessen Gattin Erzherzogin Maria Amalia von Österreich (1746–1804), Tochter der österreichischen Herrscherin Maria Theresia und deren Gemahl Franz I. Stephan von Lothringen.

Am 25. August 1795 heiratete er in Madrid die erst 13-jährige Infantin Maria Louisa Josefa Antonieta Vicentia (1782–1824), Tochter des Königs Karl IV. von Spanien und dessen Gemahlin Prinzessin Maria Luise von Bourbon-Parma, Tochter Herzogs Philipp und dessen Gemahlin Prinzessin Louise Elisabeth von Frankreich. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor:

 Karl II. Ludwig (1799–1883)
 ⚭ 1820 Prinzessin Maria Theresia von Sardinien-Piemont (1803–1879)
 Maria Louise Carlotta (1802–1857)
 ⚭ 1825 Prinz Maximilian von Sachsen (1759–1838)
 ⚭ Graf Ferdinand von Rossi († 1854)
 ⚭ Graf Giovanni von Vimercati († 1861)

1801 hatte Napoléon Bonaparte, damals Erster Konsul der Französischen Republik, mit Spanien und dem Haus Bourbon-Parma vereinbart, dass das Herzogtum Parma nach dem Tode seines Herzogs Ferdinand an Frankreich fallen sollte, während das Haus Bourbon-Parma mit dem neu zu schaffenden Königreich Etrurien abgefunden werden sollte. Um Platz für die Bourbonen machen zu können, wurde zunächst der habsburgische Großherzog der Toskana, Ferdinand III., mit dem säkularisierten Fürsterzbistum Salzburg entschädigt, worauf dann schließlich der parmesische Erbprinz Ludwig I. als „König von Etrurien“ in sein Herrscheramt von Napoleons Gnaden eingesetzt wurde.

Ludwig von Etrurien wurde in Kapelle 7 des Pantheon der Infanten im Monasterio de San Lorenzo de el Escorial beigesetzt.

Vorfahren

Weblinks 

König (Etrurien)
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies
Ritter des Ordens vom Heiligen Geist
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Parma
Geboren 1773
Gestorben 1803
Mann